Clairaut (cràter), cràter d'impacte lunar a les terres altes del sud de la cara visible de la Lluna
 Alexis Claude Clairaut (París, 1713 - 1765), matemàtic francès
 Equació de Clairaut, equació diferencial de la forma 
 Teorema de Clairaut, raonament segons el qual demostra la igualtat de les derivades parcials encreuades d'una funció de més d'una variable